Plaats in Indonesië
 Pandanretno (Kajoran), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Pandanretno (Srumbung), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java